El Torneig de Roland Garros 2017, conegut oficialment com a Internationaux de France 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 116a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de maig i l'11 de juny de 2017 al Stade Roland Garros de París, França.

Destacats 
 El manacorí Rafael Nadal va marcar una nova fita en la història del tennis després de conquerir aquest torneig per desena ocasió, el primer tennista en l'Era Open en guanyar el mateix Grand Slam en deu ocasions. Setmanes abans ja havia esdevingut el primer tennista en guanyar un torneig en deu ocasions, a Montecarlo i Barcelona. Amb aquest va aconseguir el 15è títol de Grand Slam del seu palmarès, desempatant amb Pete Sampras i a només tres de Roger Federer. Va aconseguir el títol sense cedir cap set, fet que ja havia aconseguit en les edicions de 2008 i 2010.
 La letona Jelena Ostapenko va guanyar el títol més important de la seva carrera i de fet era el seu primer títol individual del seu palmarès, i ho va aconseguir amb 20 anys. Amb aquesta victòria va establir diverses marques com esdevenir la primera tennista letona en guanyar un Grand Slam individual, la primera en guanyar aquest torneig sense ser cap de sèrie en l'Era Open, des de 1933 que no havia passat, i també fou la primera tennista en guanyar un Grand Slam com a primer títol des de Barbara Jordan a Austràlia (1974), i també des de Gustavo Kuerten tenint en compte els homes, el 8 de juny 1997 a París, casualment el mateix dia que va néixer Ostapenko. En la final va superar a la romanesa Simona Halep, que d'haver-se imposat en la final, també hauria guanyat el seu primer títol de Grand Slam i hauria esdevingut número 1 del rànquing individual.
 La parella masculina formada pel neozelandès Michael Venus i l'estatunidenc Ryan Harrison van guanyar el seu primer títol de Grand Slam, i ho van fer en tot just el cinquè torneig que disputaven conjuntament. Venus va esdevenir el segon tennista neozelandès en guanyar un títol de Grand Slam en l'Era Open, el primer fou Onny Parun l'any 1974.
 La parella femenina formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i la txeca Lucie Šafářová van guanyar el segon títol de Grand Slam de la temporada que unit al US Open 2016 era el tercer consecutiu, de manera que podran optar a completar el Grand Slam seguit. Aquest va representar el cinquè títol de Grand Slam per la parella en les cinc finals que han disputat. A la final van superar les australianes Ashleigh Barty i Casey Dellacqua, que disputaven la seva quarta final de Grand Slam, una en cada torneig, i també la setena final en el cas de Dellacqua, però malauradament no coneixen la victòria en cap d'ells.
 La parella mixta formada per la canadenca Gabriela Dabrowski i l'indi Rohan Bopanna van guanyar el primer títol de Grand Slam de la seva carrera. Dabrowski va esdevenir la primera tennista canadenca en guanyar un Grand Slam en qualsevol de les categories.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Andy Murray (semifinals)
  Novak Đoković (quarts de final)
  Stan Wawrinka (final)
  Rafael Nadal (campió)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Dominic Thiem (semifinals)
  Marin Čilić (quarts de final)
  Kei Nishikori (quarts de final)
  Alexander Zverev (1a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Grigor Dimitrov (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (1a ronda)
  Tomáš Berdych (2a ronda)
  Jack Sock (1a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  Lucas Pouille (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  Nick Kyrgios (2a ronda)
  Albert Ramos Viñolas (4a ronda)
  Pablo Carreño Busta (quarts de final)
  John Isner (3a ronda)
  Pablo Cuevas (3a ronda)
  Ivo Karlović (2a ronda)
  Richard Gasquet (3a ronda)
  Steve Johnson (3a ronda)
  Gilles Müller (1a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Juan Martín del Potro (3a ronda)
  David Ferrer (2a ronda)
  Gilles Simon (1a ronda)
  Mischa Zverev (1a ronda)

Individual femení 
  Angelique Kerber (1a ronda)
  Karolína Plíšková (semifinals)
  Simona Halep (final)
  Garbiñe Muguruza (4a ronda)
  Elina Svitolina (quarts de final)
  Dominika Cibulková (2a ronda)
  Johanna Konta (1a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Venus Williams (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (quarts de final)
  Madison Keys (2a ronda)
  Kristina Mladenovic (quarts de final)
  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Petra Kvitová (2a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Anastasija Sevastova (3a ronda)
  Kiki Bertens (2a ronda)
  CoCo Vandeweghe (1a ronda)
  Barbora Strýcová (2a ronda)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Mirjana Lučić-Baroni (1a ronda)
  Samantha Stosur (4a ronda)
  Daria Gavrilova (1a ronda)
  Lauren Davis (1a ronda)
  Daria Kasatkina (3a ronda)
  Yulia Putintseva (3a ronda)
  Caroline Garcia (quarts de final)
  Ana Konjuh (2a ronda)
  Timea Bacsinszky (semifinals)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Zhang Shuai (3a ronda)

Dobles masculins 
  Henri Kontinen /  John Peers (1a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1a ronda)
  Mike Bryan /  Bob Bryan (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarts de final)
  Feliciano López /  Marc López (1a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (quarts de final)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (3a ronda)
  Pablo Carreño Busta /  Guillermo García López (1a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (3a ronda)
  Marcin Matkowski /  Edouard Roger-Vasselin (2a ronda)
  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi (1a ronda)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (1a ronda)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (2a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (semifinals)

Dobles femenins 
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campiones)
  Ekaterina Makarova /  Ielena Vesninà (quarts de final)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (semifinals)
  Sania Mirza /  Iaroslava Xvédova (1a ronda)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (semifinals)
  Julia Görges /  Barbora Strýcová
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (3a ronda)
  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko (1a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Barbora Krejčíková (3a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (3a ronda)
  Svetlana Kuznetsova /  Kristina Mladenovic (3a ronda)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (3a ronda)
  Christina McHale /  Monica Niculescu
  Darija Jurak /  Anastasia Rodionova (2a ronda)
  Eri Hozumi /  Miyu Kato (2a ronda)

Dobles mixts 

  Chan Yung-jan /  John Peers (1a ronda)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (quarts de final)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (semifinals)
  Katarina Srebotnik /  Raven Klaasen (2a ronda)

  Iaroslava Xvédova /  Alexander Peya (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Jean-Julien Rojer (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Rohan Bopanna (campions)
  Jeļena Ostapenko /  Bruno Soares (1a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   

2017
Competicions tennístiques del 2017